

Z

Einzelnachweise 

Gefallenen Adeligen auf Habsburger Seite in der Schlacht bei Sempach Z
Adelige Habsburg Sempach Z